Garm – postać z mitologii nordyckiej
 Garm – norweski wokalista
 Garm – osiedle typu miejskiego w Tadżykistanie